

Меморіальні дошки

На честь людей

Втрачені

Примітки 

Культура Сєвєродонецька
Архітектура Сєвєродонецька
Сєвєродонецьк